Salles ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Salles (Deux-Sèvres) im Département Deux-Sèvres
 Salles (Gironde) im Département Gironde
 Salles (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées
 Salles (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne
 Salles (Tarn) im Département Tarn

mit Namenszusatz:
 Salles-Adour im Département Hautes-Pyrénées
 Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais im Département Rhône
 Salles-Courbatiès im Département Aveyron
 Salles-Curan im Département Aveyron
 Salles-d’Angles im Département Charente
 Salles-d’Armagnac im Département Gers
 Salles-d’Aude im Département Aude
 Salles-de-Barbezieux im Département Charente
 Salles-de-Belvès im Département Dordogne
 Salles-de-Villefagnan im Département Charente
 Salles-et-Pratviel im Département Haute-Garonne
 Salles-la-Source im Département Aveyron
 Salles-Lavalette im Département Charente
 Salles-Mongiscard im Département Pyrénées-Atlantiques
 Salles-sous-Bois im Département Drôme
 Salles-sur-Garonne im Département Haute-Garonne
 Salles-sur-l’Hers im Département Aude
 Salles-sur-Mer im Département Charente-Maritime

 Les Salles im Département Loire
 Les Salles-de-Castillon im Département Gironde
 Les Salles-du-Gardon im Département Gard
 Les Salles-Lavauguyon im Département Haute-Vienne
 Les Salles-sur-Verdon im Département Var

Salles als Familienname:
 Adelheid Salles-Wagner (1825–1890), deutsch-französische Porträt- und Historienmalerin
 José Luiz Ferreira Salles (* 1957), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Pesqueira
 Léon Salles (1868–1950), französischer Grafiker, um 1909 Lehrer an der Académie de la Grande Chaumière
 Pierre Salles (* 1898), französischer Autorennfahrer
 Raymond Salles (1920–1996), französischer Ruderer
 Ricardo de Aquino Salles (* 1975), brasilianischer Politiker (NOVO) und Umweltminister
 Rubens Salles (1891–1934), brasilianischer Fußballspieler
 Rudy Salles (* 1954), französischer Politiker
 Sidney Salles (1905/06–1941), US-amerikanischer Krimineller und Mordopfer
 Walter Salles (* 1956), brasilianischer Filmproduzent und -regisseur
 William Júnior Salles de Lima Souza (* 1983), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 La Salle
 Salle
 Sall
 Sales